Линдо (; ) — фамилия. Известные носители:
 Линдо, Делрой (род. 1952) — британский актёр и продюсер
 Линдо, Хуан (1790—1857) — центральноамериканский политик, был президентом Сальвадора (1841—1842) и Гондураса (1847—1852).

См. также 
 Линд